Der Durchbruch ist der Titel von
 Der Durchbruch, zweiter Teil des sowjetisch-deutsch-polnisch-italienischen Kriegsfilms Befreiung (Film) aus dem Jahr 1969 von Juri Oserow
 Der Durchbruch (1986), sowjetischer Katastrophenfilm von Dmitri Swetosarow
Der Durchbruch (2021), ein deutschsprachiges Drama von Christian Wüster